

Persone 
 Adele Bonolis (1909-1980) – educatrice italiana
 Giuseppe Bonolis (1800-1851) – pittore italiano
 Paolo Bonolis (1961) – conduttore televisivo italiano

Altro 
 Stadio Gaetano Bonolis – stadio calcistico di Teramo